Das Kleine Matterhorn ist eine  hohe Erhebung bei Forbach im Nordschwarzwald.

Das Kleine Matterhorn liegt oberhalb des Murgtales nördlich von Bermersbach und westlich von Langenbrand. Nördlich des Kleinen Matterhorns liegt der Hartkopf.

Berg im Landkreis Rastatt
Berg im Schwarzwald
Berg in Baden-Württemberg
Berg in Europa
Berg unter 1000 Meter
Geographie (Forbach, Baden)